Chile ríe y canta fue una peña folclórica perteneciente al programa radial creado por René Largo Farías en 1963 para Radio Minería.

A partir de la colaboraciones en ella de diversos intérpretes, surgieron los siguientes álbumes:

 1965 - Chile ríe y canta en minería
 1966 - Chile ríe y canta Vol. II
 1970 - Chile ríe y canta
 198? - Chile ríe y canta

Referencias 

Música folclórica de Chile